Stambolijski kan syfta på:

 Aleksandăr Stambolijski (1879–1923), en bulgarisk politiker

Bulgarien 

 Stambolijski, Bulgarien, ort, Plovdiv, 
 Stambolijski (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Chaskovo,